Pierwszy rząd Giovaniego Leone (1963)
 Drugi rząd Giovaniego Leone (1968)